Эльвира:

 Эльвира — женское имя.
 Эльвира Баварская (1868—1943) — баварская принцесса из династии Виттельсбахов.
 Эльвира Кастильская (ок. 1071–1151) — внебрачная дочь короля Кастилии Альфонсо VI Храброго.
 Эльвира Кастильская (ок. 1100—1135) — первая королева Сицилии.
 Эльвира Менендес (ок. 880—921) — королева Галисии, королева Леона, первая жена короля Ордоньо II Леонского.
 Эльвира Рамирес (ок. 935—975/986) — единственная дочь короля Рамиро II, регент королевства Леон.
 Эльвира (вилла) — особняк в посёлке Семеиз в Крыму постройки начала XX века.

См. также 
 Эльвира Мадиган (1867—1889) — датская цирковая артистка.
 Эльвира Мадиган — шведский художественный фильм, снятый в 1967 году по одноимённой балладе Юхана Линдстрёма Саксона.
 Эльвира — повелительница тьмы 
 Эльвира — повелительница тьмы 2